Flaming – l'atto di generare flame, ovvero messaggi deliberatamente ostili pubblicati su Internet
 Fläming – catena collinare della Germania
 Flaming – singolo dei Pink Floyd del 1967

Pagine correlate 
Flame